makiawelizm – doktryna polityczna i strategia działania autorstwa Niccolò Machiavellego
 makiawelizm – cecha osobowości w psychopatii